Toponimi degli Stati Uniti d'America
Girard – città della Contea di Burke, Georgia
Girard – città della Contea di Macoupin, Illinois
Girard – capoluogo della Contea di Crawford, Kansas
Girard – township della Contea di Branch, Michigan
Girard – città della Contea di Trumbull, Ohio
Girard – township della Contea di Clearfield, Pennsylvania
Girard – borough della Contea di Erie, Pennsylvania
Girard – township della Contea di Erie, Pennsylvania
Girard – census-designated place della Contea di Kent, Texas

 Altri toponimi
Punta Girard – montagna del Gruppo delle Levanne nelle Alpi Graie
Saint-Maurice-le-Girard – comune francese situato nel dipartimento della Vandea nella regione dei Paesi della Loira

 Personaggi
Albert Girard – matematico francese del XVII secolo
Amedeo Girard – attore italiano, caratterista, attivo in teatro e al cinema
Bernard Girard – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
Bernardo Girard – editore di musica attivo a Napoli nella prima metà del secolo XIX
Christine Girard – sollevatrice canadese, vincitrice della medaglia di bronzo a Londra 2012
Constant Girard – orologiaio svizzero, noto per aver contribuito allo sviluppo dei sistemi di scappamento
Dominique Othenin-Girard – regista e sceneggiatore svizzero
Earl Girard –  giocatore di football americano statunitense
Éric Girard – cestista e allenatore di pallacanestro francese
Firmin Girard – pittore francese del XIX – XX secolo
Grégoire Girard – nato Jean-Baptiste Girard, francescano e pedagogista svizzero
Jean-Baptiste Girard – generale francese delle guerre napoleoniche
Joe Girard – venditore americano riconosciuto dal Guinness World Records come il più grande venditore del mondo
Joseph Girard - politico, avvocato e giudice svizzero
Patricia Girard – atleta francese, campionessa mondiale della staffetta 4×100 metri nel 2003
René Girard – antropologo, critico letterario e filosofo francese
René Girard (calciatore) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
Xavier Girard – combinatista nordico francese, ha partecipato ai Giochi olimpici invernali del 1988 e 1992

 Altro
10450 Girard – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1967
Girard College – famoso collegio di Filadelfia, negli Stati Uniti
Girard-Perregaux – azienda svizzera di orologeria con sede a La Chaux-de-Fonds